Вы́печка
 Выпечка (выпекание) — процесс прогревания теста до превращения его в готовое хлебобулочное или кондитерское изделие.
 Выпечка (выпечные изделия) — общее название для хлебобулочных и кондитерский изделий, изготавливаемых методом выпекания.